Guy Lemaire peut désigner :
 Guy Lemaire (1938-), un homme politique français ;
 Guy Lemaire (1954-), un producteur, présentateur de télévision, et animateur de radio belge.